

Населені пункти та їхні частини
 Ліновець — село в гміні Лісево Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліновець — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Ліновець — село в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліновець — осада в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки